Gog steht für:

 ein biblischer Fürst und im Neuen Testament ein Volk, siehe Gog und Magog
 Gôg, ein Tübinger Weingärtner (mundartlich)
 Gog (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1954

Personen:
 Franz Gog (1907–1980), deutscher Jurist und Landespolitiker (CDU)
 Gregor Gog (1891–1945), deutscher Vagabund und NS-Opfer

GOG steht als Abkürzung für:
 GOG, dänischer Handballverein
 GOG.com, Good Old Games, Vertriebsplattform für Computerspiele
 Gerichtsorganisationsgesetz (Schleswig-Holstein), ein mittlerweile aufgehobenes Gesetz des Landes Schleswig-Holstein
 Flugplatz Gobabis in Namibia (IATA-Code)

Siehe auch:
 Goc
 Gock
 Gogg
 Gok

Abkürzung